Kapoli Antal
 id. Kapoli Antal (1867–1957) juhász, Kossuth-díjas és Népművészet Mestere díjas népi iparművész
 ifj. Kapoli Antal (1893–1971)  juhász, Népművészet Mestere díjas népi iparművész